Тру́бніков, також Тру́бников — російське прізвище. Відомі носії:
 Трубников Василь Михайлович (1942—2020)  — український правознавець, доктор юридичних наук, професор.
 Трубніков Володимир Матвійович (1907—1979) — радянський діяч органів державної безпеки, генерал-майор. Депутат Верховної Ради УРСР 2-го скликання.
Трубнікова:
 Трубнікова Людмила Володимирівна — доцент, заслужений діяч мистецтв України.
 Трубнікова Наталія Євгенівна (нар. 1955) — радянська балерина і актриса, відома по головній ролі у фільмі «31 червня».

Примітки 

Російські прізвища